Le terme français gâterie est utilisé pour désigner :
 une friandise comestible, sucrée ;
 un cadeau ou une faveur inhabituelle et appréciée ;
 plus spécialement une faveur sexuelle à un partenaire, généralement une fellation ou une masturbation. *